Los talatosaurios (Thalattosauria, gr. "lagartos marinos") son un orden extinto de saurópsidos (reptiles) de la subclase Diapsida, que vivieron en el Triásico Medio y Superior. Algunas especies sobrepasaban los 4 m de longitud, incluyendo una larga cola  aplanada usada para la propulsión bajo el agua. A pesar de que muestran una similitud superficial con los lagartos, las relaciones filogenéticas de los talatosauros no se conocen; seguramente deben situarse en algún lugar entre los ictiosaurios y los arcosaurios.

Taxonomía 
La familia Thalattosauridae y los talatosaurios fueron descritos por John C. Merriam in 1905 para albergar el género de reptiles marinos Thalattosaurus.

Los talatosaurios se clasifican como sigue:

Orden Thalattosauria
 Superfamilia Askeptosauroidea
 Género Miodentosaurus
 Familia Askeptosauridae
 Género Anshunsaurus
 Género Askeptosaurus
 Familia Endennasauridae
 Género Endennasaurus
 Superfamilia Thalattosauroidea
 Género Nectosaurus
 Género Xinpusaurus
 Familia Claraziidae
 Género Clarazia
 Género Hescheleria
 Familia Thalattosauridae*
 Género Agkistrognathus
 Género Paralonectes
 Género Thalattosaurus

Filogenia 
La clasificación de los talatosauros ha variado con el tiempo, especialmente a partir de la inclusión de los askeptosaurios como miembros del orden. Se propuso entonces el nombre de Thalattosauriformes para designar el grupo talatosaurios+askeptosaurios y reservar el término Thalattosauria para las familias tradicionales.

Nótese que la familia Thalattosauridae es parafilética ya que incluye los ancestros directos de la familia Claraziidae.

Véase también
Mesosaurus

Referencias 

Sauropterygia